Ter Kleefkwartier, een wijk in Haarlem
Huis ter Kleef, een voormalige kasteel, waarvan thans nog de ruïnes van zichtbaar zijn in Haarlem
Ter Kleef (Almelo), een straat in Amsterdam
Ter Kleef (Amsterdam), een straat in Amsterdam